Civry ist die Bezeichnung mehrerer Orte und Gemeinden in Frankreich:

 Civry (Eure-et-Loir), Ort im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
 Civry-en-Montagne, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Civry-la-Forêt, Gemeinde im Département Yvelines

Civry ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Wilhelmine von Civry (geborene Gräfin von Colmar; 1826–1880), eine uneheliche Tochter des Braunschweiger Herzogs Karl II. 
 Frédéric de Civry (1861–1893), französischer Radrennfahrer